Иван Ангелов Ангелов е един от финалистите в телевизионното шоу Music Idol 2 през 2008 година, който напуска след третия голям концерт с „безпрецедентен отрицателен вот“ (по думите на българските продуценти ) – първият в историята на световния Music Idol вот „за“ и „против“ на публиката. Скандализира част от журито още с появяването си на първия кастинг с нестандартното („прекалено артистично“ по думите на член от журито) изпълнение и подбор на песните си. За кратко време след това успява да скандализира и зрителите на предаването с провокативното си държание, импровизациите на популярни песни и „прекомерната си артистичност“. Самият той нарича себе си „най-големия“ и фразата бързо добива статут на нарицателно име. Участието му бързо се популяризира и сред българите, живеещи в чужбина, както си личи от коментарите в Youtube.  Изявява се едновременно като певец, актьор, комик и импровизатор.

Биография

Ранни години 
Иван Ангелов Ангелов е роден в Бургас, но прекарва детството си в Айтос. Завършва музикалната паралелка на СОУ „Димчо Дебелянов“ в Бургас. През 2007 г. завършва оперно пеене в Националната музикална академия. Следва магистратура по същата специалност. Свири на пиано и акордеон. Дългогодишен участник и солист е в детската музикална формация „Ян Бибиян“.

През 1997 г., 13-годишен, става Изпълнител на годината на конкурса „Сезони“ – Бургас, избран единодушно от професионалното жури, детското жури и публиката. През следващата година печели специалната награда на националния конкурс за детска песен „Лачени обувки“ – Берковица. През 2001 г., 17-годишен, печели специалната награда на националния конкурс „Без граници“ – Бургас. През 2002 г. е удостоен с първа награда на европейския поп-рок конкурс „Сарандев“ – Добрич. Същата година печели златен медал и статуетка на международния фестивал за изкуства „Морско съзвездие – слънце, младост, красота“ – Слънчев бряг. В поднесената от Music Idol биографична справка за него се споменава, че особено скъпа му е първата награда в конкурс за стари градски песни. През 2006 г. участва в „Българските дни във Виена“, а през януари 2008 г. – в юбилейния концерт, посветен на диригентката Радосвета Бояджиева, където е солист на Софийската филхармония и Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“. Изпълнявал е и ролята на жрец в операта „Вълшебната флейта“ на Моцарт в Музикалния театър (София). Участва в спектаклите на Националната опера и балет (София) „Пинокио“ и „Съдба за двама“ на Александър Йосифов.

Участие в Music Idol 
По-известни почитатели и поддръжници по време на участието му в шоуто: Богдана Карадочева, Недялко Йорданов, Бойко Пенчев, Деси Тенекеджиева.

След като не участва на концерта на 7 април 2008 г., на 9 април напуска шоуто с 36,5% гласове „против“ и 63,5% „за“ . Веднага след изгонването си Иван Ангелов започва да дава интервюта за вестници, радио и телевизионни предавания, като твърди, че го чака блестяща кариера в бъдеще. Мечтата му е да учи при последната учителка на Павароти и един ден да пее пред отбран кръг хора . От 18 април 2008 г. започва самостоятелно 4-епизодно риалити шоу по ТВ2 – „Айтос Айдъл“, на което е сценарист, режисьор и редактор.

Иван Ангелов става известен със скандалните си пародии и освободено поведение в музикалното телевизионно шоу Music Idol. Изявите му се определят като необичайни, крайно предизвикателни и скандални, а оценките за него са резки – от гений до обикновен простак . Наталия Симеонова, водеща на предаването „Море от Любов“, твърди, че айтозлията за три месеца престой в предаването не е показал дали може да пее. Подобно мнение споделят още Димитър Ковачев-Фънки (преди Иван да започне да го обижда обаче, той не мисли така: „Пееш много добре, man. Обаче при тебе има една борба между много артистичност и хубаво пеене.“), Етиен Леви и други музиканти . Имена сред българските изпълнителите като Васил Найденов, Преслава и Миро са на противоположното мнение. Той е любимец и на победителка от предишната година Невена Цонева.

Почитателите на Ангелов оправдават поведението му с огромния талант, който той притежава . Бойко Пенчев в колонката си в „Дневник“ не твърди, че Иван Ангелов може да пее, но защитава импровизациите му, разчупващи и иронизиращи благоприличието на обществото, създавайки междувременно нещо ново. Авторът свърза образа му с исторически личности като Сервантес и Моцарт .

В интернет форуми се споделя и мнението, че провокативният образ „Иван Ангелов“ е добре премерена имиджова стратегия, създадена от продуцентите на Music Idol или от него самия. В интервю за предаването „Тази сутрин“ на bTV Ангелов няколко пъти споменава, че се държи по този начин именно заради ролята, която играе и за която е започнал да се подготвя месец-два преди стартирането на шоуто. Отново в предаването „Тази сутрин“ на bTV Ивана подкрепя бунтарския му дух, без да приема неуважителното му отношение към журито.“ Съученикът му, а след това и състудент в Музикалната академия, Стефан Илчев споделя в същото предаване, че Иван е бил един страшно примерен ученик и това, което вижда в Music Idol от него, напълно не отговаря на действителността, която познава. „Разбира се, човек има правото да се променя“, допълва той, „но не мисля, че трябва да се прави на нещо, което не е, за да стане това, което иска.“

Няколко месеца след приключването на участието му в музикалното реалити шоу е подготвена от негови почитатели обемната „книга-роман“ (над 1000 страници) под заглавието „Автономната република Иван Ангелов. Ивангелие от Аруни“, включваща описание на епизодите на Music Idol, в които е имал участие, форумни коментари, стихове, сънища, приказки за него и дори забавни речници с „Ивангеловизми“.

След Music Idol 
След привършване на предаването по ТВ2, Иван започва да обикаля страната и да пее по частни забави и караоке барове. Има и няколко официални музикални изяви: пиано-бар Yesterday (София) на 27 юни 2008 г., клуб „Занзибар“ (Пловдив) на 23 юли 2008 г., клуб „Мармалад“ (Пловдив) на 29 юли 2008 г., клуб „Ориент 33“, Студентски град (София) на 31 юли 2008 г., микс клуб „Александър“ (Варна) на 9, 10 и 11 юли 2009 г.

Едни от първите му записи са песните „Дяволчетата у нас“ (включена в албума на Хайгашот Агасян „Светът е хубав, светът е чудесен“), „Рокендрол“, „Тя е любовта“ и „Unite Europe“.

През декември 2009 година започва предаване по ТВ+ на Булсатком с водещ Иван Ангелов. Предаването се казва АРИА (абревиатура на „Автономната Република Иван Ангелов“) и го показва в нова светлина на телевизионен водещ, който също така изпълнява и музикални желания и провежда интервюта. След няколко неуспешни опита да навлезе в популярната музика, Иван се връща към операта и започва международни турнета.

Изпълнения в Music Idol

Семейство 
На 1 август 2010 година преживява тежка автомобилна катастрофа. Иван е с политравма, без опасност за живота. Претърпява две операции – на десния глезен и ръка. Приятелката му умира в катастрофата Малко преди 2014 година умира майка му.

Външни препратки 
 Първите музикални изяви на Иван, видео (с „Ян Бибиян“ в Айтос 1996 г.)
 Видео от „Молитва за България“, част 1
 Видео от „Молитва за България“, част 2
 Видео от „Молитва за България“, цяло

Източници 

Български поп певци
Български оперни певци
Родени в Бургас
Възпитаници на Националната музикална академия